Лудвиг -{I}- Август од Вителсбаха (; Стразбур, 25. август 1786 — Ница, 29. фебруар 1868) је био баварски краљ од 1825. до 1848. 

Одрекао се престола у корист свог сина Максимилијана II. Ратовао је на страни Наполеона против Аустрије. У почетку је био либералан, a временом све више реакционаран. Помагао уметност и науку. Његов други син био је први нововековни грчки краљ Ото I.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1786.
Умрли 1868.
Династија Вителсбах
Баварски краљеви
Личности Наполеонових ратова
Династија Вителсбах